Darwin puede referirse a:

Personas 
 Charles Darwin (1809–1882), biólogo inglés que sentó las bases de la Teoría Evolutiva Moderna;
 Obra de Charles Darwin, 
 Emma Darwin, esposa de Charles Darwin;
 George Darwin, astrónomo, hijo de los dos anteriores;
 Erasmus Darwin, físico, abuelo de Charles Darwin.
 Charles Galton Darwin, físico, nieto de Charles Darwin.
Darwin González, político venezolano.

Astronomía 
 Misión Darwin o Proyecto Espacial Darwin, proyecto de la Agencia Espacial Europea para la búsqueda de planetas extrasolares similares a la Tierra;
 Darwin (cráter), cráter de impacto de la Luna;
 Darwin (cráter marciano), cráter de impacto de Marte;
 (1991) Darwin, asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Darwin, localidad en la provincia de Río Negro;

Australia 
 Darwin, localidad en el Territorio del Norte;

Estados Unidos 
 Darwin, localidad en el estado de California;
 Darwin, localidad en el estado de Minnesota;

Islas Malvinas 
 Puerto Darwin, paraje en las Islas Malvinas;

Accidentes geográficos 
 Cordillera Darwin, cordón montañoso de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Región de Magallanes, Chile;
 Cordillera Darwin (27,6°S), cordón montañoso al este de la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, Chile;
 Monte Darwin (Chile), monte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Región de Magallanes, Chile;
 Monte Darwin (Tasmania), monte de Tasmania, Australia;
 Cráter Darwin, cráter meteorítico de Tasmania, Australia;
 Monte Darwin (Estados Unidos), monte de California, Estados Unidos;
 Isla Darwin (Galápagos), isla de las Galápagos, Ecuador;
 Canal Darwin, canal de la Región de Aysén, Chile;
 Glaciar Darwin, glaciar de la Antártida;

Animales 
 Ranita Darwin, anfibio sudamericano;

Nombres comerciales 
 RepRap Darwin, una impresora 3D desarrollada en código abierto por el proyecto RepRap.org;

Personajes y lugares ficticios 
 Darwin, personaje de Marvel Comics;
 Darwin IV, un planeta ficticio, el lugar principal del libro Expedition de Wayne Barlowe;
 Darwin (personaje), personaje de serie animada (El increíble mundo de Gumball);

Premios 
 La medalla Darwin-Wallace, una distinción otorgada por la Sociedad linneana de Londres;
 Los premios Darwin, premios a acciones humanas estúpidas;

Software 
  Darwin Kernel, un sistema operativo de tipo Unix creado por Apple en 1999;

Transporte 
 la Darwin Airline, aerolínea regional con base en Lugano, Suiza.